Mats Ingemar Lindh, švedski hokejist, * 12. september 1947, Orsa, Švedska.

Lindh je v švedski ligi igral za klube Mora IK, Örebro IK in Västra Frölunda HC, za katerega je odigral devet sezon v dveh delih. Vmes pa je dve sezoni igral za Winnipeg Jetse v ligi WHA. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1972 in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh bronastih medalj.

Statistika kariere

|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 20
| 8
| 3
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 20
| 14
| 7
| 21
|
| 2
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 18
| 16
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 70/71
|
|
| 15
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 71/72
|
| 27
| 17
| 13
| 30
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 12
| 15
| 27
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 15
| 22
| 37
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 74/75
|
| 28
| 14
| 14
| 28
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 8
| 1
| 7
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 75/76
|
| 65
| 19
| 15
| 34
|
| 12
|
| 13
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 76/77
|
| 73
| 14
| 17
| 31
|
| 2
|
| 20
| 2
| 7
| 9
|
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 77/78
|
| 35
| 16
| 12
| 28
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 78/79
|
| 19
| 6
| 7
| 13
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 79/80
|
| 31
| 5
| 6
| 11
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 80/81
|
| 32
| 11
| 13
| 24
|
| 2
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 81/82
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 457
| bgcolor="#7FFF00" | 186
| bgcolor="#7FFF00" | 167
| bgcolor="#7FFF00" | 353
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Mora IK
Hokejisti Örebro IK
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Winnipeg Jets